Зимняя классика КХЛ – матч на открытом воздухе в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной Лиги. Является частью перенимаемого опыта из Национальной хоккейной лиги и Зимней классики НХЛ в частности.



История 

Первый матч из серии Зимней классика КХЛ (Helsinki Ice Challenge) был проведен 2 декабря 2017 года между командами ХК Йокерит (Хельсинки) и ХК СКА (Санкт-Петербург) на специально возведенной для этого события хоккейной арене на 20 000 мест в Кайсаниеми Парк, Хельсинки.

Выбор Хельсинки в качестве организатора Зимней классики был сделан в честь 50-летия хоккейного клуба Йокерит, 100 лет независимости Финляндии и юбилейного 10-го сезона Континентальной хоккейной Лиги. 

Идею проведения матча на открытом воздухе как в НХЛ руководство Йокерита вынашивало несколько лет и в мае 2017 года первая Зимняя классика КХЛ была согласована на высшем уровне КХЛ.

Игру посетило 17 645 зрителей, несмотря на благоприятные 0°C  для события такого рода, но этого было достаточно, чтобы побить рекорд посещаемости КХЛ, установленный в финале кубка Гагарина между ХК Лев и ХК Металлург в 2014-м году. На строительство площадки и арены было выделено 1 300 000 евро, которые были поровну выделены клубами Йокерит и ХИФК, которому предстоял матч на этом же льду против Кярпята.

Рядом с ареной была организована продажа согревающих и алкогольных напитков, в том числе вино, пиво, водка и шампанское. Стоимость бокала пива составляла 8,5 евро, стопки водки – 7 евро, а бутылка шампанского продавалась за 48 евро.

Обслуживать матч Зимней классики КХЛ были назначены главные судьи из Ярославля Юрий Оскирко и Алексей Белов.

Результат 

СКА одержал победу в первом в истории матче Зимней классики КХЛ, одолев Йокерит со счетом 4-3.

В составе армейцев голы на свой счет записали Илья Ковальчук, Ярно Коскиранта, Вадим Шипачев и Сергей Калинин. У Йокерита отличились Хенри Иконен, Томми Хухтала и Никлас Йенсен.

Илья Ковальчук забросил первую шайбу в истории Зимней классики КХЛ.

Сергей Калинин первым реализовал численное преимущество в истории Зимней классики КХЛ.

Антти Пильстрем получил первое удаление в истории Зимней классики КХЛ за игру высоко поднятой клюшкой.

Интересные факты 

 Арена в Кайсаниеми Парк не была оборудована раздевалками, и хоккеисты переодевались на игру на «Хартвалл Арене».

 Изначально места для зрителей планировались вокруг хоккейной площадки, но размеры Кайсаниеми Парка не позволили этого сделать. Для большей вместительности на арене были организованы только стоячие места для болельщиков.

 За 5 минут до конца матча главный тренер Йокерита Юкка Ялонен заменил вратаря Карри Рямё на шестого полевого игрока, что по меркам считается слишком заблаговременно. Это решение помогло финнам забить третий гол и сократить отставание от СКА до минимального.

 После завершения игры над Кайсаниеми Парком был запущен фейерверк в честь первой игры серии Зимней классики КХЛ.

 Гол Ильи Ковальчука стал его 150-м за СКА и рекордным, первую строчку лучшего бомбардира в истории клуба до этого матча Ковальчук делил с Максимом Сушинским, на счету которого 149 заброшенных шайб за армейцев.

 Зимняя классика КХЛ между Йокеритом и СКА была третьей встречей соперников в сезона 2017/2018. Первые две игры Йокерит также проиграл СКА, а четвертый матч «Хартвалл Арене» выиграл со счетом 5-3.

 Форма, в которой играли хоккеисты Йокерита в Зимней классике КХЛ была продана на благотворительном аукционе.

 Следующая Зимняя классика КХЛ запланирована на 22 декабря 2018 года. На стадионе Санкт-Петербург сыграют СКА и ЦСКА (Москва), а 16 декабря в рамках Еврохоккейтура на этом же стадионе сыграют сборные России и Финляндии.

Примечания

Ссылки 

 

Континентальная хоккейная лига